Golestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golestānak, ort, Lorestan, 
 Golestan (provins), 

Robotskapade Iranförgreningar